Grupp 1 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 (Uefa) var en av åtta Uefa-kvalificeringsgrupper till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 som spelades mellan 15 augusti 2009 och 25 augusti 2010. I gruppen spelade Estland, Frankrike, Island, Kroatien, Nordirland och Serbien. Frankrike vann gruppen och gick vidare till playoffspel där de mötte Italien.

Tabell
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=175 |Lag
!width=30 |SM
!width=30 |V
!width=30 |O
!width=30 |F
!width=30 |GM
!width=30 |IM
!width=30 |MSK
!width=30 |P
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:left;" |  || 10 || 10 || 0 || 0 || 50 || 0 || +50 || 30
|- 
|style="text-align:left;" |  Island || 10 || 8 || 0 || 2 || 33 || 3 || +30 || 24
|-
|style="text-align:left;" |  Nordirland || 10 || 3 || 2 || 5 || 8 || 16 || -8 || 11
|-
|style="text-align:left;" |  Estland || 10 || 3 || 1 || 6 || 7 || 44 || -37 || 10
|-
|style="text-align:left;" |  Serbien || 10 || 2 || 3 || 5 || 7 || 19 || -12 || 9
|-
|style="text-align:left;" |  Kroatien || 10 || 0 || 2 || 8 || 4 || 27 || -23 || 2
|}

Resultat

Externa länkar
 VM-kvalgrupp 1 på Uefa:s hemsida

Fotbollsåret 2009
Fotbollsåret 2010
2009 i Europa
2010 i Europa